

Населені пункти та їхні частини

 Ґробле — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґробле — село в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробле — частина села Вулька-Надбужна в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґробле — частина села Бриниця в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґробле — частина села Лопушка Мала (Лопушка-Мала) в гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки